Awada es un apellido de origen árabe, que puede hacer referencia a:

Personas 
 Abraham Awada (1922-2012), empresario argentino, padre de Alejandro y Juliana Awada.
 Alejandro Awada (1961-), actor argentino, hijo de Abraham Awada.
 Juliana Awada (1974-), también conocida como María Juliana Awada y como Juliana Awada de Macri, empresaria textil argentina, y primera dama de dicho país por su casamiento con Mauricio Macri.
 Naiara Awada (1994-), actriz argentino, hija de Alejandro Awada y nieta de Abraham Awada.